Матильда де Люси (; 1343/45 — 18 декабря 1398) — английская аристократка, 5-я баронесса Люси в своём праве (suo jure) с 1369 года. Дочь Томаса де Люси, 2-го барона де Люси, и его жены Маргарет Мултон. После смерти двух братьев и маленькой племянницы Джоан Матильда оказалась последним представителем рода, унаследовала титул и семейные владения, располагавшиеся главным образом в Нортумберленде и Камберленде на севере Англии. Она была дважды замужем:

 за Гилбертом де Умфравилем, 3-м графом Ангусом и бароном Каймом (брак был заключён до октября 1369);
 за Генри Перси, 4-м бароном Перси из Алника и 1-м графом Нортумберлендом (брак был заключён до 3 октября 1383).

Оба брака остались бездетными, так что титул барона Люси больше не использовался.

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Люси
Бароны Англии XIV века
Баронессы Англии в своём праве